Александр Александрович Щелоков () — российский государственный деятель, мэр Арзамаса.

Биография 
Родился 14 июля 1985 года в Арзамасе.
Окончил Арзамасский государственный педагогический институт имени А. П. Гайдара (2007) и Нижегородский государственный технический университет (2007).

Трудовая и политическая деятельность 
 В 2006—2007 годах — помощник депутата Ивана Склярова в ЗакСе Нижегородской области.
 С 2006 года — участвовал в партийной работе Единой России, с 2008 года — член партии.
 С 28 февраля 2017 по февраль 2018 — заместитель руководителя аппарата Правительства Нижегородской области.
 С 6 февраля 2018 по ноябрь 2018 — руководитель аппарата Правительства Нижегородской области.
 С 14 ноября 2018 по декабрь 2018 — первый заместитель главы администрации Арзамаса,  мэра.
 12 декабря 2018 года вступил в полномочия мэра Арзамаса
23 декабря 2020 года повторно вступил в должность мэра Арзамаса. Полномочия до 2025 года
С декабря 2020 года возглавляет Ассоциацию "Совет муниципальных образований Нижегородской области".
С июля 2022 года член президиума Регионального совета Нижегородской области.
С августа 2022 года член Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ.

Личная жизнь 
Женат, воспитывает сына.

Ссылки

Примечания 

Главы Арзамаса
Выпускники Арзамасского государственного педагогического института имени А. П. Гайдара